Daniele Sasson – fotografo e artista italiano
 Or Sasson – judoka israeliano
 Steven Sasson – ingegnere elettronico statunitense